Louisburgh ist Ortsname von
 Louisburgh (County Mayo), Irland
 Louisburgh (Wick), Caithness, Schottland

Siehe auch:
 Louisburg
 Lewisburg
 Ludwigsburg